Цей список є списком видів ссавців, записаних на Сент-Люсії. Із 29 зазначених у таблиці видів, 1 зниклий, 0 знаходяться в критичному положенні, 0 перебувають під загрозою зникнення, 2 є уразливими, 0 близьких до загрозливого стану.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список 

</center>

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП

Сент-Люсія
Фауна Сент-Люсії